T(h)eatro Municipal kan syfta på:

 Teatro Municipal (São Carlos) – i staden São Carlos i Brasilien
 Teatro Municipal General San Martín – i Buenos Aires
 Theatro Municipal (Rio de Janeiro) – i Rio de Janeiro
 Theatro Municipal (São Paulo) – officiellt Theatro Municipal de São Paulo